1980 Голяма награда на САЩ е 22-рото за Голямата награда на САЩ и четиринадесети последен кръг от сезон 1980 във Формула 1, провежда се на 5 октомври 1980 година на пистата Уоткинс Глен, Уоткинс Глен, Ню Йорк, САЩ.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ